Хаба́ровск-1 — внеклассная пассажирская железнодорожная станция Хабаровского региона Дальневосточной железной дороги, находящаяся в центре города Хабаровска Хабаровского края.

История

Станция 

Станция Хабаровск впервые упоминается 5 февраля 1897 года (по старому стилю) в приказе начальника работ по сооружению Уссурийской железной дороги Ореста Вяземского, где перечисляются пущенные в эксплуатацию станции. Представляла она собой шесть путевых ниток, товарную контору и здание строящегося вокзала, который открылся в конце этого же года. А первые пассажиры, как писала тогда губернская газета «Приамурские ведомости», в ожидании своих поездов стояли под дождем. Первый поезд, состоявший из шести вагонов – служебного вагона, трёх пассажирских 1-го и 2-го классов, вагона-столовой и одного товарного, прибыл из Владивостока на станцию Хабаровск в семь часов утра 1 сентября 1897 года (по старому стилю). Временное движение на участке от Имана до Хабаровска было открыто 15 октября 1897 года (по старому стилю), постоянное до Владивостока — 1 ноября 1897 года (по старому стилю). Первый поезд проследовал путь в 772 километра за двое суток.
В 1937 году был разработан комплексный технический проект Хабаровского железнодорожного узла. Станции Хабаровск-1 в узле была определена роль формирования, совершающего смешанные операции (товарные и пассажирские), с примыканием веток с пристани и веток специального назначения. Со временем станция должна была стать специализированной пассажирской, а все товарные операции планировалось перенести на строящуюся станцию Хабаровск-2. При реконструкции Уссурийской дороги, строительстве вторых путей Карымская — Хабаровск и Хабаровск — Ворошилов, сама станция оставалась нереконструированной, из-за чего к 1940 году она являлась крайне узким местом на дороге. В годы войны на станции были удлинены пути, что позволило принимать и отправлять длинносоставные поезда.

В 1948 году на станции семафоры заменены на светофоры.

В 1966—1970 годах была произведена реконструкция четной горловины станции с устройством пересечения автодороги и железнодорожных путей в разных уровнях, построена дополнительная пассажирская платформа (четвёртая) и проложен подземный переход к ней.

В 1980 году станция была электрифицирована в рамках участка Хабаровск — Бира.

Вокзал 

Первый вокзал был заложен 6 октября 1896 года (по старому стилю). Газета «Приамурские ведомости» от 13 октября 1896 года уточняет: «Закладка здания станции Северо-Уссурийской железной дороги – Хабаровск состоялась 6 октября в 2 часа дня. В основание здания была заложена доска с надписью: «В благополучное царствование Государя императора Николая II,  при  Приамурском генерал-губернаторе генерал-лейтенанте С. М. Духовском, его помощнике генерал-лейтенанте Н. И. Гродекове, при строителе действительном статском советнике инженере О. П. Вяземском, заложено здание сие в лето 1896 года октября 6 дня».

Вокзал был построен к моменту пуска Уссурийской железной дороги в постоянную эксплуатацию 1 ноября 1897 года (по старому стилю). Представлял он собой типовое одноэтажное деревянное здание площадью 93 квадратных сажени (около 423 квадратных метров)<ref name="hab_otd_60">Альбом исполнительных чертежей Южно и Северо-Уссурийской железной дороги. 1891-1894, 1894-1894</ref>. 

22 декабря 1921 года он сгорел в результате панической эвакуации частей НРА из Хабаровска.

Новое одноэтажное каменное здание в неорусском стиле построили в ноябре 1926 года по проекту, разработанному ещё в 1910-х годах (первая очередь — основная часть); полностью вокзальный комплекс был закончен в 1935 году (западная часть). Возведение здания по дореволюционному проекту — исключительный случай в истории архитектуры советского периода. Помещение вокзала для обслуживания пассажиров было недостаточным. Здание было рассчитано на пребывание в сутки 700 пассажиров, при их количестве, достигавшем иногда 1500—2000. Подход к поездам осуществлялся непосредственно через пути, что при одновременной стоянке нескольких поездов создавало неудобства. Проект по реконструкции вокзала был отправлен в МПС в 1956 году, однако этот вопрос тогда решён не был.

В 1963 году начата реконструкция вокзала, законченная к 1966 году. Основное здание вокзала было снесено после серии взрывных работ, на его фундаменте было построено железобетонное двухэтажное здание в стиле функционализма, которое в 80 раз по площади превышало своего предшественника. Построен подземный пешеходный переход на пассажирские платформы, устроены автоматические камеры хранения.

В марте 2000 года начата кардинальная реконструкция, законченная в 2007 году — здание из двухэтажного было превращено в трехэтажное, усилены строительные конструкции, улучшен архитектурный облик, возведена крыша с мансардным этажом в стиле русского деревянного зодчества. В результате реконструкции здание приобрело новый архитектурный облик — в стиле русского модерна. Реконструкция вокзального комплекса обошлась более чем 670 миллионов рублей.

Современный вокзал способен пропустить в сутки до 10 тысяч человек, а за год почти 3 миллиона пассажиров.

 Современность 

Хабаровск-1 по роду работы — внеклассная пассажирская станция с большим объёмом грузовой работы. Она включает в себя наряду с приемоотправочным парком для грузовых и пассажирских поездов, грузовой парк Хабаровск-Пристань, сортировочные пути. Здесь имеется 117 стрелочных переводов, 107 из которых включены в электрическую централизацию. Все пассажирские и главные приемоотправочные пути для грузовых поездов оборудованы всеми необходимыми устройствами для движения составов в четном и нечетном направлении.

На станции 5 пассажирских платформ — 2 боковых (первая и пятая) и 3 островных (вторая, третья, четвёртая); 7 пассажирских приёмоотправочных путей.

Здесь находятся здание поста электрической централизации, пункт технического осмотра вагонов, такие предприятия как вагонно-пассажирское депо, 5-я хабаровская дистанция пути, дистанции электроснабжения, сигнализации, связи и вычислительной техники, база «Вагон-ресторанов», Хабаровский МСЦ — обособленное структурное подразделение филиала ФГУП «Почта России».

 Привокзальная площадь 
Привокзальная площадь с 17 июня 2008 года носящая имя Е. П. Хабарова, занимает часть Амурского бульвара между улицами Ленинградской и переулком Ленинградским. На площади распологаются фонтаны и Памятник Е. П. Хабарову

 Достопримечательности 

 Часы 
Башню главного корпуса вокзала украшают электронные часы, которыми управляет встроенный в часовую стацию GPS-приёмник, получающий со спутника сигналы точного времени, для автоматической коррекции показаний внутренней шкалы времени в соответствии с гринвичским эталоном. Такие же часы установлены со стороны пассажирской платформы, но звучат только куранты со стороны привокзальной площади.

 Памятник Е. П. Хабарову 
На привокзальной площади установлен памятник землепроходцу Е. П. Хабарову, в честь которого назван город.

Памятник работы скульптора А. П. Мильчина был открыт 29 мая 1958 года, за 2 дня до столетия города. Решение о его создании было принято за пять лет до этого — в 1953 году Хабаровским горисполкомом.

Над скульптурой Ерофея Павловича Хабарова Абрам Пейсахович Мильчин начал работать ещё в начале 1950-х годов. Скульптура небольшой высоты была им выполнена как творческая работа и экспонировалась на Всесоюзной художественной выставке. Когда встал вопрос о создании монумента Хабарову, решено было за основу памятника принять вылепленную Мильчиным скульптуру. Работа над выполнением статуи продолжалась до февраля 1958 года, когда приступили к отливке гипсовых форм отдельных её частей. Все работы по формовке были закончены в середине марта, и готовые формы отправили на завод художественного литья в подмосковный город Мытищи.

Пока шло изготовление бронзовой статуи, была начата отливка из бетона с гранитной крошкой постамента. Эта трудоёмкая и кропотливая работа выполнялась также по готовым гипсовым формам. 27 мая, за 2 дня до открытия памятника, отлитая в бронзе фигура Хабарова была доставлена в специальном вагоне и сразу же установлена на постамент. 29 мая в торжественной праздничной обстановке памятник землепроходцу Ерофею Павловичу Хабарову был открыт.

О портретном сходстве с Хабаровым не может быть и речи, ибо не только каких-либо изображений, но и описания внешности Ерофея Павловича в архивных документах не имеется. Хабаров изображён поднявшимся на скалу и всматривающимся в амурские дали. В его левой руке зажат свиток с записями, а правая рука поддерживает полу соскользнувшей с плеча шубы. На лицевой стороне постамента высечена надпись: «Ерофею Павловичу Хабарову», а чуть ниже слова: «В день 100-летия города Хабаровска. 1858—1958». Высота скульптурной фигуры составляет 4,5 метра, а общая высота с постаментом — 11,5 метров.

При реконструкции привокзальной площади в 2008 году, был реконструирован и памятник. Тогда же на памятнике увековечено имя его скульптора.

 Памятная табличка 
С восточной стороны вокзала со стороны путей на здании размещена мемориальная доска морякам Амурской военной флотилии.

 Паровоз и самолёт 
На пересечении улиц Ленинградской, Станционной и Серышева установлен паровоз 9П, превращенный в кухню ресторана, и самолет АН-2.

 Обелиск 
С восточной стороны вокзала установлен обелиск в память участия войск при постройке Уссурийской железной дороги.

В 1900 году Приамурский генерал-губернатор Н. И. Гродеков обратился к Николаю II с ходатайством о возведении в Хабаровске и Никольском монумента в память об участии войск в постройке Уссурийской железной дороги (в течение 1891-1896 годов на сооружение дороги было командированно 17 720 солдат).

29 мая 1900 года в Хабаровске на пристанционной площади, в круглом саду, торжественно был открыт обелиск. Он был установлен на бутовом фундаменте, представляющем собой куб с четырьмя аршинными ребрами. Обелиск украшали двуглавый орёл и медная доска с надписью:

После установления советской власти, орёл был сбит, а постамент простоял до постройки каменного вокзала. В 2006 году памятник был восстановлен и установлен на выходе с первой пассажирской платформы с восточной стороны вокзала.

 Пригородное сообщение по станции 

 Дальнее следование по станции 
По графику 2020 года через станцию проходят следующие поезда:
 Круглогодичное движение поездов 

 Сезонное движение поездов 

 Поезда 

Из Хабаровска курсируют круглогодичные фирменные поезда:
 «Океан» до Владивостока
 «З5/36» до Благовещенска
 «Юность» до Комсомольска-на-Амуре
«Россия» до Москвы.

 Транспортное сообщение 
Автобусы №1с (Ж/Д Вокзал - Серышева - Ж/Д Вокзал), 1л (Ж/Д Вокзал - Ленина - Ж/Д Вокзал), 6 (Ж/Д Вокзал - Связная улица), 7 (Ж/Д Вокзал - Березовка), 13 (ДК Профсоюзов - Весовая Овощесовхоза), 24 (Индустриальный посёлок - Ж/Д Вокзал - Автовокзал - Индустриальный посёлок), 26 (ДК Профсоюзов - Тополево), 28 (ДК Профсоюзов - Дачи малого аэропорта) сезонный, с 01.06 по 31.10,'' 29 (Улица Калараша - Ж/Д Вокзал - Речной вокзал - Улица Калараша), 34 (Комбинат рыбной гастрономии - Автовокзал), 35 (Магазин №39 - Автовокзал - Ж/Д Вокзал - Аэропорт), 103 (Николаевка - Ж/Д Вокзал Хабаровск), 115а (Фёдоровка - Ж/Д Вокзал Хабаровск), 151 (Приамурская - Ж/Д Вокзал Хабаровск), 152 (Село им. Тельмана - Ж/Д Вокзал Хабаровск), 153 (Владимировка - Ж/Д Вокзал Хабаровск), 154 (Даниловка - Ж/Д Вокзал Хабаровск). 

Маршрутное такси №22 (ДК Профсоюзов - Шмаковская улица), 52 (Волочаевский городок - Госбанк - Ж/Д Вокзал - Волочаевский городок), 54 (Автовокзал - Ж/Д Вокзал - СНТ Черёмушки), 61к (Ж/Д Вокзал - Карла-Маркса), 61с (Ж/Д Вокзал - Серышева), 70 (ДК Профсоюзов - Волочаевский городок), 89 (Автовокзал - Ж/Д Вокзал - Химфармзавод). 

Трамваи №1 (Химфармзавод - Депо №1 - Ж/Д Вокзал), 2 (Рубироидный завод - Депо №1 - Ж/Д Вокзал) и 5 (Ж/Д Вокзал - Посёлок Кирова)

Примечания

См. также 
 Хабаровск-2

Станции Хабаровского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Транспорт Хабаровска
Железнодорожный транспорт Хабаровского края